De Liga 1927 was het zevende seizoen in de hoogste afdeling van het Poolse voetbal en het eerste van de competitie in zijn huidige vorm. De competitie werd gespeeld van 3 april tot 13 november 1927. Wisła Kraków werd voor de eerste keer kampioen

Eindstand

Externe link
RSSSF

1927